Портадаун:

 Портадаун — большой город района Крейгавон, находящийся в графстве Арма Северной Ирландии.
 «Портадаун» — североирландский футбольный клуб из города Портадаун.